U 260 oder U-260 bzw. U260 steht für:

 U 260 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 14. März 1942, versenkt am 12. März 1945. 
 U 260, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 260 mm Steghöhe.
 U 260, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U260